Zombie 3 steht für:

 Zombie 3 – Die Rückkehr der Zombies, Alternativtitel von Die Rückkehr der Zombies, italienischer Film von Andrea Bianchi (1980)
 Zombie 3 – Ein neuer Anfang, Alternativtitel von Zombie III, italienischer Film von Lucio Fulci und Bruno Mattei (1988)